Unwritten – debiutancki album brytyjskiej wokalistki pop, Natashy Bedingfield, wydany w roku 2004
 Unwritten – singel brytyjskiej wokalistki pop, Natashy Bedingfield, wydany w roku 2004